Сте́фан У́рош V Слабый (, 1336—1371) — сын и наследник царя Стефана Душана. Последний царь Сербии (1355—1371) из рода Неманичей.

Правление 
Стефан Урош V был единственным сыном Стефана Душана и Елены Болгарской, сестры царя Ивана-Александра. Когда его отец в 1346 году объявил себя Царём сербов и греков, Урош был коронован как король Сербии, то есть так называемый «младший король». Ему в это время было порядка 10 лет, поэтому фактически царством правила его мать и придворная знать.

В 1355 году Стефан Урош V унаследовал титул отца — Царь сербов и греков, и впоследствии безуспешно пытался сохранить империю, созданную отцом. Центральная власть ослабела, и многие местные властители на местах получили самостоятельность. За короткое время Сербское царство Стефана Душана превратилось в конфедерацию княжеств, которые лишь формально подчинялись центральной власти.

Первый серьёзной политической проблемой Стефана Уроша V стали претензии на самостоятельность его дяди, Симеона Синиши, на владения которого царь напал в 1356 году. Однако Симеон Синиша разбил войска Уроша, и он был вынужден отказаться от Фессалии и Эпира.

Сепаратизм местных правителей поддержала и мать царя, Елена Болгарская, которая фактически начала править самостоятельно, опираясь на поддержку аристократа Йована Углеша. Её примеру последовали и другие сербские вельможи — Дейянкович, Балшич,  Никола Алтоманович и Углеша, брат Вукашина Мрнявчевича. Последний в 1365 году был коронован соправителем царя, и к его потомкам переходил престол в случае бездетности Уроша. К концу своего царствования Стефан Урош контролировал только территорию между Шар-Планиной и Дунаем.

Действительной власти Стефан Урош не имел, он довольствовался одним титулом царя. Однако вельможи хотели совсем устранить Уроша. Особенно к этому стремился король Вукашин, поддерживаемый своими братьями. Желая засвидетельствовать свое расположение к Урошу, Вукашин однажды пригласил его вместе с собой в горную страну около Косова Поля. Во время охоты Волкашин предательски убил Уроша. Тело Уроша было ночью тайно положено в гробницу при храме Успения Пресвятой Богородицы около замка Петрича. Стефан Урош V умер бездетным в декабре 1371 года. Он был последним сербским царём и последним государем из рода Неманичей.

Власть на севере страны заполучил Лазарь Хрбелянович, который, однако, не принял титул Царя или короля. Фактически Сербия перестала существовать как единое государство. В 1377 году Твртко I Боснийский (внук Стефана Драгутина по женской линии) короновался как король Сербии, Боснии и приморских земель. Однако реальной властью в Сербии он не обладал.

Стефан Урош V основал монастырь Матейча. Он был канонизирован Сербской православной церковью спустя 211 лет после кончины. Его мощи находятся в монастыре Нови-Язак на горной гряде Фрушка-Гора.

Родословная

См. также 
 Собор Святого Уроша — православный храм, посвящённый Стефану Урошу V.

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Цари Сербии
Основатели монастырей